Элизабет Рёкел (15 марта 1793, Нойнбург-форм-Вальд — 3 марта 1883, Веймар) — немецкая , жена австрийского композитора Иоганна Непомука Гуммеля. Сестра оперного певца Йозефа Августа Рёкеля.

Элизабет известна своей дружбой с Бетховеном, начавшейся в 1808 году. По версии, выдвинутой берлинским музыковедом и исследователем творчества Бетховена Мартином Копитцем в 2009 году, известная пьеса «К Элизе» была посвящена Элизабет Рёкель, которую в дружеском кругу звали Элизой. Элизабет Рёкель переехала в 1810 году из Вены в Бамберг, и пьеса могла быть прощальным подарком Бетховена.

Литература
 Mark Kroll, Johann Nepomuk Hummel: A Musician’s Life and World, Lanham, Maryland: Scarecrow Press 2007, ISBN 978-0-8108-5920-3
 Klaus Martin Kopitz: Beethoven, Elisabeth Röckel und das Albumblatt «Für Elise», Köln: Dohr, 2010, ISBN 978-3-936655-87-2
 Klaus Martin Kopitz, Beethovens „Elise“ Elisabeth Röckel. Neue Aspekte zur Entstehung und Überlieferung des Klavierstücks WoO 59, в: Die Tonkunst, год 9, номер 1 (январь 2015), стр. 48–57 (PDF)
 Klaus Martin Kopitz, Beethoven’s ‘Elise’ Elisabeth Röckel: a forgotten love story and a famous piano piece, in: The Musical Times, год 161, номер 1953 (Winter 2020), стр. 9–26 (PDF)

Примечания 

Сопрано